Fifas världsranking kan vara:

Fifas världsranking för herrar.
Fifas världsranking för damer.